

Geografia

Austria 
 Sommerein – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Słowacja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Šamorín

Węgry 
Dawna nazwa miejscowości:
 Hegyeshalom